Ракоші () — угорське прізвище.

 Дьюла Ракоші (1938) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Матяш Ракоші (1892 — 1971) — угорський комуністичний політик, правитель Угорщини в 1945 — 1956 роках.

Угорські прізвища